Parroquia civil del Municipio Carirubana en el estado Falcón, Venezuela.

Existen diversos trabajos, suscritos por el periodista y cronista actual de la parroquia, Miguel Barreno Jatar, con base en documentos debidamente observados, entre los cuales se cuentan los de Nicolás de Federman y Juan López de Velasco, este último cronista mayor de Indias, recopilados en 1571 y 1574. Velasco comenta – también corroborado en la obra de J.A. de Armas Chitty- que 

El obispo Mariano Martí, en su recorrido del 2 de septiembre de 1773, desde Tacuato hasta Santa Ana, cuya duración fue de tres horas, describe que el istmo tiene un cuarto de legua de ancho y a veces es perfectamente isla.

Acerca de la iglesia de Santa Ana sostiene que 

Al referirse a Tacuato, comunidad que pertenece a la parroquia Santa Ana, el obispo Martí afirma: en el sitio de Tacuato había veinte casas y anteriormente un oratorio, hoy arruinado. A instancia y petición de los vecinos, monseñor consiguió licencia para que se reconstruyera el oratorio el 14 de septiembre de 1773. Lo hizo desde el oratorio de Baraived.

La parroquia Santa Ana, antes de 1990, fue Municipio, primero del Distrito Falcón y después del Distrito Carirubana. Y además de la propia Santa Ana, como capital.

Véase también 
 Santa Ana (Paraguaná)
 Cerro Santa Ana (Paraguaná)
 Carirubana
 Península de Paraguaná

Referencias 

Parroquias del municipio Carirubana (Falcón)